Jari-Matti Latvala ("Mr. Vaudeville" becenéven is ismert) (1985. április 3. –) finn raliversenyző. 2008-ban, a svéd ralin elért sikerével a rali-világbajnokság történelmének legfiatalabb futamgyőztese lett.

Pályafutása

Rali-világbajnokság

Kezdetek: 2002–2005 
Első rali-világbajnoki futamán, 2002-ben a Wales-ralin mindössze 17 éves volt, a versenyt végül a tizenhetedik helyen fejezte be. 2003-ban a világbajnokság négy európai versenyén vett részt, mind a négy alkalommal egy Ford Focus WRC-vel. Pontot egy alkalommal sem sikerült szereznie, azonban minden versenyen célba ért.

A 2004-es évben benevezett a junior-rali világbajnokságba, valamint tovább négy versenyen indult N csoportos autóval. A juniorok közt mindössze két alkalommal ért célba, ebből egyszer pontszerző helyen, az így gyűjtött öt pontjával a tizenharmadik helyen zárta az értékelést.

2005-ben a világbajnokság kilenc versenyén állt rajthoz. Három alkalommal WRC-vel, hat alkalommal pedig egy N csoportos Subaru Impreza-val.

Stobart Ford: 2006–2007 

2006-ban két aszfaltos és két murvás versenyen vett részt félgyári alakulatban, a Stobart Ford csapatával. Ezentúl benevezett az N csoportos világbajnokságba, valamint privátként egy Toyota Corolla WRC-vel indult hazája versenyén. Stobartos versenyein, három alkalommal ért célba, a Wales-ralin negyedik lett, megszerezve első világbajnoki pontjait. N csoportos szereplése is sikeres volt, Ausztráliában és Új-Zélandon első lett, összesen huszonhét pontot gyűjtött és a negyedik helyen zárta a bajnokságot.

2007 volt az első olyan év amikor a teljes világbajnoki szezonban részt vett. Kivétel nélkül minden versenyen a Stobart Ford csapatával állt rajthoz, csapattársai a norvég Henning Solberg és a brit Matthew Wilson voltak. A szezonnyitó Monte-Carlo-ralin Latvala egy baleset, még az azt követő svédországi versenyen váltóhiba miatt esett ki. Norvégiában megszerezte pályafutása első szakaszgyőzelmét, Írországban pedig az első dobogós helyezését. Az év folyamán kilenc alkalommal végzett pontszerző helyen, tizennyolc szakaszon lett első, és összesen harminc pontot gyűjtött. A bajnokságot a nyolcadik helyen zárta.

Gyári csapatban: 2008 -2012 

2008-ban a Ford gyári csapatában, második számú versenyzőként kapott helyet honfitársa, a szintén finn Mikko Hirvonen mellett. A szezon második versenyén a Svéd ralin elsőként ért célba, ezzel 22 év 313 napos korával a valaha volt legfiatalabb futamgyőztessé vált a rali-világbajnokság történelmében. Az év folyamán még további öt alkalommal végzett dobogós helyen, és ötvennyolc pontot, valamint ötvenkét szakaszgyőzelmet szerzett. A bajnokságot végül a negyedik helyen zárta.

A 2009-es szezon első versenyét, az Ír ralit egy szakaszgyőzelemmel kezdte, ám később egy hiba miatt az első nap további szakaszait kénytelen volt kihagyni, végül tizennegyedikként zárt. Az ezt követő, norvég versenyen csapattársa, Mikko Hirvonen mögött a harmadik helyen ért célba. Cipruson, a bajnokság harmadik versenyén, az összetett negyedik helyén állt, amikor is a nyolcadik szakaszon egy hibát követően húsz percet vesztegelt, még nem a nézők segítségével visszatért az útra. Óriási hátrányának köszönhetően a tizenkettedik helyen fejezte be a futamot. A portugál ralin Latvala, vezető pozícióból elszenvedte állítása szerinti saját, a sajtó visszhangja szerint a világbajnokság történelmének legnagyobb balesetét. Autójával egy meredek hegyoldalon csúszott le az útról, az összesen tizenhét alkalommal át fordult versenyautóból végül navigátorával együtt sértetlenül szálltak ki. Az argentin verseny folyamán egy defekt és technikai hibákkal hátráltatva, a hatodik helyen ért célba. A bajnokságban ekkor a hetedik helyen állt, kilenc gyűjtött pontjával. Az év hatodik futamát Szardínián rendezték. A versenyen Latvala végig vezetve nyert, megszerezve második világbajnoki győzelmét, egyben megszakítva Sébastien Loeb ez évi egyeduralkodását a győzelmek terén. Az Akropolisz-rali első napján újabb hibát követett el mely után Malcolm Wilson, a Ford sportigazgatója a sajtóban is határozottan kifejezte nemtetszését a sorozatos versenyzői hibákról. Ezt a versenyt Jari-Matti végül a harmadik helyen fejezte be. A nyolcadik versenyen, a lengyel ralin már az első nap után két gyári Ford állt az élen, Hirvonen, Latvala sorrendben. A bajnokságban ekkor Hirvonen hét ponttal volt Loeb mögött, a csapat döntése szerint Latvalának védőszerepet kellett betöltenie és lehetőleg a második helyen célba érnie. A harmadik napon, a verseny utolsó gyorsasági szakaszán azonban autóját összetörve, a második helyről esett ki. Csapata utolsó lehetőségként a soron következő finn ralit nevezte meg. A finn versenyen Latvala visszafogottan kezdett, és a negyedik helyen zárta az első napot. A második, illetve harmadik napon már több szakaszt is nyert és végül a harmadik helyen ért célba. Az ausztrál versenyen az élen zárt az első napon, majd vezetett egészen a második nap feléig, amikor is fokozatosan visszacsúszott a negyedik helyig. Esélyeit nagyban rontotta egy defekt a huszonharmadik szakaszon, ami után már jelentős hátrányba került az élen állóktól. A futamot a negyedik helyen fejezte be. Az aszfaltos katalán ralin egyenletes teljesítménnyel a hatodik helyen ért célba.

Győzelmei

WRC győzelmei

Eredményei

Rali-világbajnokság 

Eredménylista

Táblázat értelmezése

Statisztika

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlapja
 Latvala Motorsport
 Profilja az ewrc.cz honlapon

Finn raliversenyzők
1985-ben született személyek
Élő személyek